Varis est un patronyme et prénom pouvant désigner :

Patronyme 
 (1930-2011), femme d'affaires et philanthrope américaine 
Kaisa Varis (née en 1975), biathlète et fondeuse finlandaise
, compétiteur finlandais en ski d'orientation
Petri Varis (né en 1969), joueur finlandais de hockey sur glace

Prénom 
Varis Brasla (né en 1939), réalisateur et scénariste letton
Varis Krūmiņš (1931-2004), réalisateur et scénariste letton

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Prénom letton